Евгений Леонтьевич Литвинов (, село Щурово, теперь Лиманской городской объединённой территориальной громады Донецкой области — , Киев) — украинский советский партийный деятель, 2-й секретарь Киевского горкома КПУ, 2-й секретарь Киевского обкома КПУ. Депутат Верховного Совета УССР 8-9-го созывов. Член Ревизионной Комиссии КПУ в 1971—1976 г. Председатель Ревизионной Комиссии КПУ в 1971—1976 г.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1941 году. С 1942 года — киномеханик.

С 1944 года — в Красной армии. Участник Великой Отечественной войны. Служил кинотехником 11-й мотострелковой бригады 10-го танкового корпуса.

Член ВКП(б) с 1949 года.

Образование высшее. В 1954 году окончил Киевский институт киноинженеров.

В 1954—1958 годах — инженер-конструктор, секретарь партийного комитета КПУ Киевского завода «Точприбор».

В 1958—1960 годах — 2-й секретарь Октябрьского районного комитета КПУ города Киева; заведующий промышленно-транспортного отдела Киевского городского комитета КПУ. В 1960—1964 годах — 1-й секретарь Октябрьского районного комитета КПУ города Киева.

В декабре 1964 — феврале 1969 года — секретарь Киевского городского комитета КПУ.

В феврале 1969 — июне 1971 года — 2-й секретарь Киевского городского комитета КПУ.

24 мая 1971 — 23 октября 1975 года — 2-й секретарь Киевского областного комитета КПУ.

В 1975 — 26 февраля 1980 года — 1-й заместитель председателя Государственного комитета Совета Министров Украинской ССР по охране природы.

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почета»
 медали
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Украинской ССР (11.07.1974)

Литература 
 Депутати Верховної Ради УРСР. 9-е скликання — 1975 р.

Вторые секретари Киевского обкома КП Украины
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Председатели Ревизионной комиссии КП Украины
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Вторые секретари Киевского горкома КП Украины
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях